Жага - український художній фільм.

Про фільм 
Фільм про лікарню для наркоманів в Запоріжжі, де як метод лікування використовують стрес-шокову терапію.

Посилання 
 https://web.archive.org/web/20140315011408/http://bezyanukovicha.com/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=6&id=3452&Itemid=99

Фільми українською мовою
Фільми 2012
Українські фільми 2012
Фільми-драми України